Државни пут 310 Самош—Ковин је делимично изграђен пут IIБ реда на југу Баната који повезује општине Ковачица и Алибунар са Делиблатском пешчаром и општином Ковин.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори